Mohamed Habib (rukometaš), bahreinski športaš
Mohamed Mohamed Habib, egipatski košarkaš